Брюс Дэвид Риох (; ) — британский футболист и тренер. Первый англичанин, который являлся капитаном сборной Шотландии.

Карьера игрока 

В сентябре 1964 года в возрасте 14 лет подписал профессиональный контракт с «Лутон Таун». Дебют за клуб состоялся в конце этого месяца, а в лиге дебютировал в ноябре этого же года в матче против «Саутенд Юнайтед». Проведя в клубе 5 сезонов, Брюс сыграл за него 149 матчей и в сезоне 1967/68 стал чемпионом Четвёртого дивизиона Футбольной лиги. В июле 1969 года перешёл в «Астон Виллу» за 100 000 фунтов стерлигов. С клубом дошёл до финала Кубка Футбольной лиги 1970/71, где проиграли «Тоттенхэму» со счётом 0:2.

В феврале 1974 года перешёл в «Дерби Каунти» и уже в первом сезоне стал чемпионом Первого дивизиона Футбольной лиги. В декабре 1976 года перешёл в ливерпульский «Эвертон», но уже в сентябре 1977 года вернулся обратно в «Дерби». Из-за разногласий с главным тренером, Томми Дохерти, Риох на правах аренды пошёл в «Бирмингем Сити», а потом в марте 1979 года в «Шеффилд Юнайтед». В 1980 году перешёл в клуб из Североамериканской футбольной лиги, «Сиэтл Саундерс». В «Торки Юнайтед» перешёл в 1981 году сначала как игрок, а со следующего года выполнял роль играющего тренера, заменив Фрэнка О’Фаррелла.

Карьера тренера

«Торки Юнайтед» 

С июля 1982 года по январь 1984 года был играющим тренером «Торки Юнайтед». В феврале 1985 года был назначен главным тренером американского клуба «Сиэттл Сторм», но уже в сентябре этого же года вернулся в Англию.

«Мидлсбро» 

В феврале 1986 года был назначен тренером «Мидлсбро» и уже в сезоне 1986/87 вывел клуб из третьего дивизиона Футбольной лиги во второй. А уже в следующем сезоне вывел «Боро» в первый. Держась уверенно в первой половине турнирной таблицы в первой половине розыгрыша турнира, «Мидлсбро» скатился вниз и в последнем туре попал в зону вылета, хотя за весь сезон не попадал туда. Риох был уволен в марте 1990 года.

«Миллуолл» 

Управляя «Миллуоллом» 2 сезона, Брюс довёл клуб до плей-офф за выход в Первый дивизион Футбольной лиги, но «Львы» уже в первом матче проиграли «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 2:6.

«Болтон Уондерерс» 

Следующим клубом Риоха стал «Болтон Уондерерс», в котором он начал работать с мая 1992 года. Уже в сезоне 1992/93 в Кубке Англии выбил действующего обладателя кубка, «Ливерпуль». Также «Странники» в этом же сезоне заняли второе место в втором дивизионе Футбольной лиги, тем самым вышли в первый дивизион. В сезоне 1993/94 заняли 14-е место в первом дивизионе и доли до 1/4 финала Кубка Англии. В сезоне 1994/95 «Болтон» занял третье место в чемпионате и выиграл плей-офф, тем самым Брюс вывел клуб в Премьер-лигу. Также в этом сезоне клуб дошёл до финала Кубка Футбольной лиги, где «Уондерерс» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:2.

«Арсенал» 

Сезон 1995/96 оказался единственным для Брюса в качестве главного тренера столичного «Арсенала». В этом сезоне «канониры» заняли 5-е место в чемпионате, благодаря ошибкам «Эвертона», «Блэкберн Роверс» и «Тоттенхэм Хотспур» в последнем туре сезона, и получили право стартовать в Кубке УЕФА 1996/97 с первого раунда. Также клуб дошёл до полуфинала Кубка Футбольной лиги и до 3-го раунда Кубка Англии.

Был уволен в начале сезона 1996/97 из-за разногласий с руководством клуба по поводу покупки игрока миланского «Интера» Денниса Бергкампа

«Куинз Парк Рейнджерс» 

После ухода из «Арсенала» Брюс стал помощником главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс» Стюарт Хьюстона, который был в свою очередь помощником Риоха в «Арсенале». Проведя год, оба были уволены.

«Норвич Сити» 

В мае 1998 года Риох был назначен главным тренером «Норвич Сити». Потренировав клуб менее двух сезонов был уволен. Основная причина была та, что у Брюса не получалось выводить клуб в плей-офф за выход в Премьер-лигу. Он успешно предсказал, что звездный игрок Крейг Беллами будет неизбежно продан.

«Уиган» 

Риох тренировал «Уиган Атлетик» в течение сезона 2000/01. Он выиграл награду «Тренер месяца» в ноябре 2000 года. Но уже в феврале 2001 года был уволен.

«Оденсе» 

После продолжительной паузы Риох в июне 2005 года был назначен главным тренером датского «Оденсе». Уже в первом (2005/06) сезоне Риох помог клубу выиграть бронзовые награды Чемпионата Дании. 12 марта 2007 года Брюс решил покинуть клуб в связи болезни жены. Но СМИ утверждали, что поводом было разногласия между Риохом и клубом.

«Ольборг» 

В июне 2008 года Риох возглавил «Ольборг», после того как Эрик Хамрен возглавил норвежский «Русенборг». Основная цель для Риоха были еврокубки. «Ольборг» стартовал со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2008/09. Пройдя боснийскую «Модричу» и литовский «Каунас», клуб вышел в групповую стадию, где одолев шотландский «Селтик», попал в раунд плей-офф Кубка УЕФА 2008/2009. Но за матчами в Кубке УЕФА Брюс наблюдал с трибунам, так как 23 октября 2008 года был уволен из-за того, что «Ольборг» имел только 2 победы в 10 матчах национального чемпионата и занимал предпоследнюю строчку.

Статистика тренера

Достижения

Как игрок 

Лутон Таун

 Чемпион Четвёртого дивизиона Футбольной лиги: 1967/68

Астон Вилла

 Финалист Кубка Футбольной лиги: 1971
 Чемпион Третьего дивизиона Футбольной лиги: 1971/72

Дерби Каунти

 Чемпион Первого дивизиона Футбольной лиги: 1974/75

Как тренер 

Мидлсбро

 Вице-чемпион Третьего дивизиона Футбольной лиги: 1986/87

Болтон Уондерерс

 Вице-чемпион Второго дивизиона Футбольной лиги: 1992/93
 Финалист Кубка Футбольной лиги: 1995

Примечания

Ссылки 
 Profile at the League Managers Association
 Career information at ex-canaries.co.uk

Футболисты Англии
Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс» (1974—1983)
Игроки ФК «Торки Юнайтед»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Торки Юнайтед»
Тренеры ФК «Мидлсбро»
Тренеры ФК «Миллуолл»
Тренеры ФК «Болтон Уондерерс»
Тренеры ФК «Арсенал» Лондон
Тренеры ФК «Норвич Сити»
Тренеры ФК «Уиган Атлетик»
Тренеры ФК «Оденсе»
Тренеры ФК «Ольборг»